Борис Бекер је освојио турнир. У финалу је победио Горана Иванишевића резултатом 7:6(4), 4:6, 7:5.

Носиоци

  Стефан Едберг (полуфиналиста)
  Горан Иванишевић (финалиста)
 ' Борис Бекер (победник)
  Андреј Черкасов (полуфиналиста)

 Марк Росе ''(прво коло) 
 Хавијер Санчез ''(четвртфинале) 
 Јан Симеринк ''(друго коло) 
 Томас Карбонел ''(прво коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 1993.

Отворено првенство Катара у тенису 1993.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно